Germano d'Auxerre – vescovo francese
 Saint-Germain-l'Auxerrois – quartiere del I arrondissement di Parigi
 Chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois – chiesa di Parigi